Het seizoen 1972/73 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 3 september 1972 en eindigde op 20 mei 1973. K. Olse Merksem SC won in Derde Klasse A, AS Oostende KM won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor (rechtstreeks)
 RCS Verviétois (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Racing Jet de Bruxelles (kampioen 4A)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4B)
 KVV Looi Sport (kampioen 4C)
 KV Kortrijk (kampioen 4D)
 RRC Gent (winnaar eindronde)

Noot: Door het verdwijnen van KVV Lyra kwam er een extra plaats vrij in Derde Klasse. Deze werd ingenomen door RRC Gent, de winnaar van de eindronde in Vierde Klasse.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Olse Merksem SC (kampioen 3A)
 AS Oostende KM (kampioen 3B)
 KV Kortrijk (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Sérésien (rechtstreeks uit 3A)
 R. Herve FC (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Vigor Hamme (rechtstreeks uit 3B)
 RRC Gent (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, K. Olse Merksem SC en AS Oostende KM, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Promotie-eindronde
De teams die tweede eindigden in hun reeks, K. Waterschei SV Thor en KV Kortrijk, speelden een wedstrijd om te bepalen wie als derde team zou promoveren naar Tweede Klasse. Door het wegvallen van R. Daring Club Molenbeek (fusie) kwam er namelijk een extra plaats vrij in Tweede Klasse.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, RFC Sérésien en KFC Vigor Hamme, speelden een wedstrijd voor het geval er een extra plaats zou vrijkomen in Derde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3